Iron Fist může být:

 Iron Fist (album) – album skupiny Motörhead
 Iron Fist (píseň) – píseň skupiny Motörhead
 Marvel's Iron Fist – americký seriál
 Iron Fist (komiks) – superhrdina Marvel Comics

Externí odkazy